Manoa steht für:

 Manoa, Ortsteil von Honolulu, Hawaii, Vereinigte Staaten

Manoa ist der Familienname folgender Personen:

 Afaese Manoa (* 1949), tuvaluischer Dichter und Musiker
 Asenate Manoa (* 1992), tuvaluische Sprinterin und Gewichtheberin
 Samu Manoa (* 1985), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:

 University of Hawaiʻi at Mānoa